Eyes That Never Lie (Olhos Que Nunca Mentem) é uma canção interpretada por Petr Elfimov, um cantor bielorrusso. Foi esta a música escolhida pela Bielorrússia para representar o país no Festival Eurovisão da Canção 2009. Participando na 1ª Semi-Final do Festival, não conseguiu passar à Grande Final.

Canções do Festival Eurovisão da Canção